Городоцкая улица — название улиц:
 Городоцкая улица (Львов) — улица во Львове.
 Городоцкая улица () — улица в Молодечно.